Miejscowości w USA:
 Gould – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Gould – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Gould – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Harmon
Gminy w USA:
 Gould (ang. Gould Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Gould (ang. Gould Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass